Дрез:

 Фамилия. Известные носители:
 Дрез, Жак (1929—2022) — бельгийский экономист
 Дрез, Карл (1785—1851) — немецкий изобретатель

 Населённые пункты:
 Дрез (коммуна) — коммуна во Франции, департамент Арденны.